Сан Фелипе Сантијаго има више значења:

 Сан Фелипе Сантијаго (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Фелипе Сантијаго (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику